General Paz bezeichnet:

José María Paz (1791–1854), argentinischer Militär und Politiker
Avenida General Paz, Schnellstraße an der Grenze der Stadt Buenos Aires zur Provinz Buenos Aires, Argentinien
Partido General Paz, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Departamento General Paz, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Corrientes
Estación General Paz, Ort in der argentinischen Provinz Córdoba